Ольє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний схід від Марселя, 45 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 626,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ольєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ольєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар